TDI es un acrónimo con múltiples significados, incluyendo:
 Tabbed Document Interface (Interfaz de documento con pestañas), una manera de mostrar información en una interfaz gráfica de usuario.
 TDI es la denominación comercial utilizada por el grupo Volkswagen para referirse a sus vehículos diésel equipados de motores de inyección directa gestionada electrónicamente y turbocompresor.
 Trastorno disociativo de la identidad, antes llamado trastorno de personalidad múltiple.
 Televisión Digital Interactiva.
 Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance, TDI).
 El Reality show animado Total Drama Island.
 TDI: Tecnologo en Diseño Industrial
 TdI: Torneo del Interior, quinta división argentina de fútbol para los clubes indirectamente afiliados.